ISO henviser til flere artikler:
 International Organization for Standardization – en international standardiseringsorganisation
 ISO (supermarkedskæde) – Var en dansk supermarkedskæde
 ISO-fil – et billede af enten en cd- eller dvd-skive
 ISO (filmfølsomhed) – (ISO 12232) måleenhed for lysfølsomhed (hastighed) for fotografiske film og digitale billedchips
 Iso Rivolta − en tidligere italiensk køretøjsfabrikant